Давле () — местечко в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Прага-запад. Площадь общины составляет 7,48 км², население — 1594 чел. (2016).

Расположен на левом берегу реки Влтавы у слияния с рекой Сазава, в 22 км южнее Праги.

История 
Первое упоминание о Давле связано с созданием бенедиктинского монастыря Святого Иоанна Крестителя, основанного чешским князем Болеславом II Благочестивым в 999 году на влтавском острове Святого Килиана. Вероятно, само поселение возникло раньше этой даты. В булле папы Климента V 1310 года Давле назван посёлком.

В средневековье Давле имело важное значение, из-за естественной позиции, которое он занимал на важном водном пути. В Давле и его окрестностях развивались ремёсла (керамическое, кузнечное, сапожное и шорное производство). Во второй половине XIII-го века у слияния рек добывалось золото.

На гербе и флаге Давле изображена глава Св. Иоанна Крестителя.

Ныне Давле — туристический центр. В сезон отпусков число жителей увеличивается в несколько раз за счёт отдыхающих.

Достопримечательности 
 Руины монастыря на острове Святого Килиана
 Церковь Святого Килиана, построенная в середине XII-го века, восстановлена в 1352 году в готическом стиле. В 1692 г. сгорела, в 1775 г. — перестроена.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Давле
 Церковь Святого Килиана

Населённые пункты Среднечешского края
Города на Влтаве